Квиллер (Quiller):

 Квиллер — главный герой серии детективных романов Эллестона Тревора и их экранизаций, в том числе фильма «Меморандум Квиллера».
 Гвидо Квиллер — главный герой кинокомедии «Бархатные ручки».

См. также 

 Квиллер-Куч, Артур (1863—1944) — британский литературный критик.